Э́дриан Джо́зеф Мариа́ппа (; , Харроу, Большой Лондон, Великобритания) — ямайский футболист, защитник сборной Ямайки.

Карьера

Уотфорд 
Свой первый профессиональный контракт с клубом Мариаппа подписал летом 2005 года. Эдриан не был игроком основы и в сезоне 2005-06 появился на поле всего 3 раза. Но и без его помощи клуб сумел пробиться в Премьер-лигу. Свой первый матч в высшем дивизионе Мариаппа провёл против «Эвертона», но был заменён в перерыве и не выходил на поле вплоть до декабря, когда в выездном матче против «Ньюкасла» травму получил правый защитник Уотфорда Джеймс Чемберс. Мариаппа заменил его и регулярно играл на этой позиции до конца сезона. В следующем сезоне Мариаппа вновь стал не нужен и появился на поле лишь 13 раз. Всё изменилось, когда руководство клубом принял английский тренер Эдриан Ботройд. При нём Мариаппа стал игроком основного состава и начал регулярно играть, а 12 сентября 2009 года впервые надел капитанскую повязку. В составе «Уотфорда» Мариаппа непрерывно выходил на поле в течение 113 матчей. Эта серия завершилась  матчем с «Мидлсбро» и стала четвёртой по длительности в истории клуба.
Хорошую игру защитника заметили клубы Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» и «Уиган Атлетик» в январе 2012 пытались приобрести игрока, но сделки не состоялось. Тем не менее в конце сезона Эдриан Мариаппа всё же сменил клуб.

Рединг 
В летнее трансферное окно 2012 года права на игрока были приобретены новичком Премьер-лиги «Редингом», искавшим усиления. Сделка оценивается в 2 миллиона фунтов. Мариаппа заключил с клубом 3-летний контракт и получил «6» номер. Тренер «Рединга» Брайан Макдермотт так прокомментировал этот переход:
«Эдриан — игрок с характером, фантастическим характером. Он уже очень давно с успехом выступает за „Уотфорд“. Для все ещё молодого человека он провёл много матчей, он быстр и должен хорошо вписаться в выстраиваемую нами команду».

Кристал Пэлас 
2 сентября 2013 года Мариаппа перешёл в только что вышедший в Премьер-лигу «Кристал Пэлас», подписав трёхлетний контракт.

Возвращение в Уотфорд 
Летом 2016 года Мариаппа вернулся в «Уотфорд», заключив 30 августа контракт на три года.

Международная карьера 
Отец Эдриана Мариаппы — уроженец островов Фиджи, что давало игроку право выступать за сборную этой страны. В 2010 году он даже был назвал в числе 50 игроков, определённых к подготовке к Тихоокеанскому первенству, но в итоговую заявку не попал. Родители матери — ямайцы, поэтому игрок присоединился к сборной Ямайки по футболу. Дебютный матч состоялся 9 июня 2012 года против сборной Гватемалы, завершившийся победой 2:1.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Статистика за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Ямайки
Футболисты Англии
Футболисты Фиджи
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Бристоль Сити»